Хоуп Дејвис () је америчка глумица, рођена 23. марта 1964. године у Инглвуду (Њу Џерзи).

Филмографија 

|-
| 2008. || || -{Genova}- ||
|-
| 2008. || || -{The Lodger}- ||
|-
| 2008. || || -{Synecdoche, New York}- ||
|-
| 2007. || || -{Charlie Bartlett}- ||
|-
| 2007. || || -{The Nines}- ||
|-
| 2007. || || -{The Hoax}- ||
|-
| 2006. || || -{Six Degrees}- || (TV series)
|-
| 2006. || || -{Infamous}- ||
|-
| 2005. || || -{Proof}- ||
|-
| 2005. || || -{Duma}- ||
|-
| 2005. || || -{The Matador}- ||
|-
| 2005. || || -{The Weather Man}- ||
|-
| 2003. || || -{American Splendor}- ||
|-
| 2003. || || -{The Secret Lives of Dentists}- ||
|-
| 2002. || || -{About Schmidt}- ||
|-
| 2001. || || -{Hearts in Atlantis}- ||
|-
| 2001. || || -{Final}- ||
|-
| 1999. || || -{Mumford}- ||
|-
| 1999. || || -{Arlington Road}- ||
|-
| 1998. || || -{Next Stop Wonderland}- ||
|-
| 1998. || || -{The Impostors}- ||
|-
| 1997. || || -{The Myth of Fingerprints}- ||
|-
| 1996. || || -{The Daytrippers}- ||
|-
| 1995. || || -{Kiss of Death}- ||
|-
| 1990. || Сам у кући || -{Home Alone}- ||
|-
| 1990. || || -{Flatliners}- ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1964.
Америчке глумице
Биографије живих особа